iFrame, iframe:
  — формат цифрового видео, разработанный компанией Apple.
  (от ) — один из двух тегов языка HTML, обозначающих фрейм (отдельный, законченный HTML-документ, который вместе с другими HTML-документами может быть отображён в окне браузера).

См. также 
  ()